Центральноафрика́нский франк КФА, франк КФА BEAC, франк фина́нсового сотру́дничества в Центра́льной А́фрике (, , ) — денежная единица шести африканских государств, входящих в валютную зону франка.

Аббревиатура КФА () первоначально складывалась из начальных букв французских слов colonies françaises d’Afrique (французские африканские колонии). С завоеванием бывшими колониями в 60-х годах XX века независимости она сохранилась, но стала расшифровываться как la Communauté financière africaine (Африканское финансовое сообщество) в случае с государствами Западной Африки или la Coopération financière en Afrique Centrale (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке) — центральноафриканскими странами. Аббревиатура BEAC расшифровывается как Banque des États de l'Afrique Centrale (Банк государств Центральной Африки), то есть состоит из букв латиницы, а не кириллицы.

История 

Декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года в качестве денежной единицы французских территорий Западной и Центральной Африки введён франк КФА. Его эмиссию на территории Французской Экваториальной Африки осуществляла Центральная касса Заморской Франции. 20 января 1955 года учреждён Эмиссионный институт Французской Экваториальной Африки и Камеруна, которому были переданы эмиссионные функции. 14 апреля 1959 года на базе Эмиссионного института учреждён Центральный банк государств Экваториальной Африки и Камеруна.

Конвенцией о валютном сотрудничестве от 22 ноября 1972 года валютный союз был реорганизован, учреждён новый центральный банк — Банк государств Центральной Африки (). Банк начал операции 2 апреля 1973 года.

В 1983 году к валютному союзу присоединилась Экваториальная Гвинея, заменившая в 1986 году собственную денежную единицу эквеле центральноафриканским франком.

Монеты 
В 1973 году начата чеканка монет с названием Банка государств Центральной Африки в 5 франков, в 1974 — в 1 и 10 франков, в 1975 — в 25 франков. Монеты этих номиналов были единого для всех стран образца.

В 1976 году начата чеканка монет в 50 и 500 франков, на которых указывалось буквенное обозначение страны (A — Чад, B — Центральноафриканская Республика, C — Конго, D — Габон, E — Камерун). С 1996 года буквенные обозначения стран на монетах не указываются.

Экваториальная Гвинея (единственная испаноязычная страна союза) в 1985 году выпустила монеты в 5, 25 и 50 франков, отличавшиеся от монет общего образца указанием денежной единицы на испанском языке (Francos), а также полным названием страны на аверсе (а не буквенным кодом, как на выпусках монет других стран). В 1986 году была выпущена только одна монета этого образца — 50 франков, в последующие годы монеты этого типа не чеканились.

В 1992 году начата чеканка монет в 100 франков, в 1998 году — 500 франков нового образца.

В 2006 году начат выпуск монет нового образца в 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 франков.

Банкноты 
В 1973 году начат выпуск банкнот типа 1972 года. На банкнотах выпуска разных стран, кроме названия банка, указывалось также название страны. Оформление банкнот разных стран различалось. Были выпущены банкноты:
 Габон: 500, 1000, 5000, 10 000 франков;
 Камерун: 500, 1000, 5000, 10 000 франков;
 Конго: 500, 1000, 5000, 10 000 франков;
 ЦАР: 500, 1000, 5000, 10 000 франков;
 Чад: 500, 1000, 5000 франков.

Экваториальная Гвинея после присоединения к союзу выпустила банкноты образца 1985 года в 500, 1000, 5000 франков.

В 1993 году выпущены в обращение банкноты единого образца типа 1992 года в 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 франков, принадлежность к определённым странам на банкнотах указывалась с помощью литер:

А — Габон;

С — Чад;

F — Экваториальная Гвинея;

М — Центральноафриканская Республика;

Т — Республика Конго;

U — Камерун.

В 2002 году в обращение выпущены банкноты нового образца. Банкноты серии 1992 года изымаются из оборота по мере изнашивания.

Банк центральноафриканских государств (Беак) скоро выпустит новый ассортимент банкнот в шести странах Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (СЕМАК). Он заменит старые билеты, официально введенные в эксплуатацию в ноябре 2003 года.

Новый ассортимент заменит малые купюры в 500, 1000 и 2000 франков КФА и крупные купюры в 5000 и 10000 франков, которые в настоящее время используются в странах СЕМАК.

Режим валютного курса

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Франк КФА
Деньги Габона
Деньги Камеруна
Деньги Конго
Деньги ЦАР
Деньги Чада
Деньги Экваториальной Гвинеи
Коллективные и союзные денежные единицы
Африканские валюты